Адалия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-Торосос. Занимает площадь 16,19 км². Население — 59 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Покровителем города считается святой Хуан Анте Порта Латина.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Вальядолида